Mariscal (spanisch: „Marschall“) ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Mariscal (1921–1995), spanische Schauspielerin
 Antonio Mariscal (1915–2010), mexikanischer Turmspringer
 Demetrio Jiménez Sánchez-Mariscal (1963–2019), spanischer Ordensgeistlicher und Bischof
 Felisha Mariscal (* 1982), US-amerikanische Fußballschiedsrichterassistentin
 Javier Mariscal (* 1950), spanischer Designer und Illustrator